Chrysas ist:

 der antike Name des sizilischen Flusses Dittaino
 Chrysas (Mythologie), die Flussgottheit des gleichnamigen Flusses